Jean-Jacques es un nombre de varón que puede hacer referencia a:

 Jean-Jacques Annaud, director de cine francés.
 Jean-Jacques Dessalines, líder de la independencia haitiana y su primer gobernante.
 Jean-Jacques Rousseau, filósofo francés.
 Jean Jacques Bertolai, un cantante francés, que representó a Mónaco en Eurovisión 1969